Die Studiorum Novi Testamenti Societas (SNTS) ist eine internationale Gesellschaft von Neutestamentlern.

Die Initiative zur Gründung der Gesellschaft ging von der Weltkonferenz für Glauben und Kirchenverfassung 1937 in Edinburgh aus; wegen des Zweiten Weltkriegs konnte aber erst 1947 die Gründungsversammlung stattfinden. Die SNTS vernetzt die akademischen Lehrer der Neutestamentlichen Wissenschaft. Zu diesem Zweck führt sie jährliche Vollversammlungen durch und organisiert daneben regionale Seminare. Sie gibt seit 1955 das akademische Journal New Testament Studies und seit 1965 die Studiorum Novi Testamenti Societas Monograph Series heraus.

Präsidenten

Einzelnachweise 

!
Gegründet 1947
Wissenschaftliche Gesellschaft